Иван Рыбако́в:
 Рыбаков, Иван Алексеевич (1941—2021) — русский писатель, директор музея-заповедника «Абрамцево» (1976—2005), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995).
 Рыбаков, Иван Васильевич  (род. 1947) — советский токарь, новатор производства.
 Рыбаков, Иван Тимофеевич (1902—1950) — советский хозяйственный и государственный деятель.